Матијевићи је насељено мјесто у општини Двор, у Банији, Сисачко-мославачка жупанија, Република Хрватска.

Географија 
Мјесто лежи на лијевој обали Уне, на самој граници са Босном и Херцеговином.

Историја 
Матијевићи су се од распада Југославије до августа 1995. године налазили у Републици Српској Крајини.

Становништво 
На попису 2011. године, Матијевићи су имали 645 становника, углавном српске националности.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Матијевићи је имало 844 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Општина Двор
Банија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Насеља и општине у Хрватској са српском већином (2011)
Википројект географија/Насеља у Хрватској